Le berlingot est un type de bonbon qui se décline sous plusieurs formes :
 Le berlingot nantais, une friandise élaborée à Nantes, en France
 Le berlingot de Carpentras, une friandise élaborée à Carpentras, en France
 Le berlingot de Berck, une friandise élaborée à Berck, en France
 Le berlingot, un emballage de forme tétraédrique
 Le berlingot, une voiture hippomobile

Films 
 Berlingot et Compagnie, un film français réalisé par Fernand Rivers en 1939.

Voir aussi 
 Berlingo, ville d'Italie
 Citroën Berlingo, modèle d'automobile.

Marque de vêtements pour enfants